George McCrae ist der Name folgender Personen:

* George McCrae (* 1944), US-amerikanischer Musiker
 George McCrae (Politiker) (1860–1928), schottischer Politiker
 George Gordon McCrae (1833–1927), australischer Lyriker